Die Enduro-Weltmeisterschaft 2015 war die 26. in der Geschichte der FIM Enduro-Weltmeisterschaft.

Allgemeines und Punkteverteilung 
Es erfolgten Wertungen in Enduro 1 (100 bis 125 cm³ Zweitakt, 175 bis 250 cm³ und Viertakt), Enduro 2: (175 bis 250 cm³ Zweitakt, 290 bis 450 cm³ und Viertakt) und Enduro 3 (290 bis 500 cm³ Zweitakt, 475 bis 650 cm³ und Viertakt). In der Juniorenwertung lag das Alterslimit lag bei 23 Jahren. Für die Enduro Youth-Wertung durften Motorräder von 100 bis 125 cm³, Zweitakt gefahren werden und das Alterslimit betrug 20 Jahre. Für die Wertung wurden lediglich die besten vier Ergebnisse herangezogen. Bei den Frauen durften Motorräder aus den Klassen Enduro 1, 2 und 3 gefahren werden.

Rennkalender
Ursprünglich sollten acht WM-Läufe ausgetragen werden. Ende Januar wurde der für Anfang April in Brasilien geplante Auftaktlauf ersatzlos abgesagt. Damit wurden sieben Läufe und davon einer außerhalb Europas durchgeführt.

Enduro 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 3

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Junior

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Youth

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Frauen

Teams und Fahrerin

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Weblinks 
 baboons.de - Enduro WM
 fim-live.com - Enduro

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Motorsportsaison 2015